Эвиан:
 Эвиан-ле-Бен — курортный город во Франции, на берегу Женевского озера.
 «Эвиан» — французский футбольный клуб в Гайаре, департамент Верхняя Савойя.
 Evian — французский бренд минеральной воды, разливаемой в окрестностях города Эвиан-ле-Бен.